Slag bij Kassel (1071)
 Slag bij Kassel (1328)
 Slag bij Kassel (1677)